Pholidota pode ter dois significados:
 Pholidota - uma ordem de mamíferos.
 Pholidota (orquídea) - um gênero de orquídeas.

Desambiguação